Cosițeni se poate referi la:
 Localități din România:
 Cosițeni, Galați
 Cosițeni, Iași

Toponime românești